Кинеска мора може да се односи на:
 Кинеска мора, серију маргиналних мора у западном Тихом океану (укључује Жуто, Источно кинеско и Јужно кинеско море)
 Кинеска мора, амерички авантуристички филм из 1935. године